

Pessoas 
Romanos e bizantinos
 Marciano de Alexandria — bispo de Alexandria] ()
 Marciano (homem egrégio) — oficial ativo durante o reinado do imperador Galiano 
 Marciano (protetor e tribuno) — oficial ativo durante o reinado dos imperadores Galiano  e Cláudio Gótico 
 Marciano de Heracleia — geógrafo grego ()
 Marciano (palatino) — oficial ativo durante o reinado do imperador Valente 
 Marciano (imperador bizantino) — entre 450 e 457
 Marciano (usurpador) — usurpador bizantino contra Zenão (m. 484)
 Marciano (tribuno) — oficial ativo durante reinado do imperador Justiniano 
 Marciano (general sob Justino II) — general bizantino que serviu sob o imperador Justino II 
 Marciano (cidadão da Venécia) — romano residente na Venécia ()

Atualidade
 Marciano (cantor) — músico brasileiro (n. 1951)

Outros usos 
 Algo oriundo de Marte (planeta)
 Marciano, um dos componentes da dupla sertaneja João Mineiro & Marciano

Ver também 
 Marcião de Sinope

Desambiguações de antropônimos